Municipio de Black River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Black River (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Black River (condado de Cumberland, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Black River (condado de Harnett, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Harnett.
 Municipio de Black River (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Black River (condado de Butler, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Black River (condado de Reynolds, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Reynolds.
 Municipio de Black River (condado de Wayne, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wayne.